Нико́льское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Тосненском районе Ленинградской области.

Административный центр — город Никольское.

Географическое положение 
Никольское городское поселение располагается на севере Тосненского района и занимает площадь 1444 га.

Граничит:
 на севере — с Кировским районом Ленинградской области
 на востоке — с Кировским районом Ленинградской области
 на юге — с Тосненским городским поселением и Нурминским сельским поселением
 на западе — с Ульяновским городским поселением и Красноборским городским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Санкт-Петербургское южное полукольцо)
  (Ульяновка — Отрадное)
  (Ям-Ижора — Никольское)
  (подъезд к пос. Гладкое)
  (подъезд к дер. Захожье)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 25 км.

Протяжённость территориальных дорог составляет 18 км, муниципальных — 34 км.

Никольское городское поселение расположено между двумя железнодорожными магистралями: Санкт-Петербург — Москва и Санкт-Петербург — Мга — Волхов.

История 
Никольское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В его состав вошли город Никольское и населённые пункты, подчинённые администрации.

Население

Состав 
В соответствии с Областным законом от 22.12.2004 № 116-оз в состав Никольского городского поселения входят следующие населённые пункты:

Экономика 
В поселении сосредоточены все крупные строительные предприятия Тосненского района.

Примечания

Ссылки 
 Никольское городское поселение. Официальный сайт. 

Муниципальные образования Тосненского района
Городские поселения Ленинградской области